Historical Atlas of China bezeichnet:

An Historical Atlas of China, New Edition 1966 (zuerst 1935, Hrsg. Albert Herrmann, Historical and Commercial Atlas of China)  
The Historical Atlas of China (), 8 Bde., Peking 1982–1988, Hrsg. Tan Qixiang